Название Ааппилатток имеют два поселения в Гренландии:

 Ааппилатток (Куяллек)
 Ааппилатток (Каасуитсуп)